Krige puede referirse a:
 (Mattheus) Uys Krige (1910, Bonteboskloof – 1987), un escritor, poeta.
 Danie (Gerhardus) Krige (* 1919), un ingeniero de minas pionero en el campo de la geoestadística.
 Alice (Maud) Krige (* 1954)
 (Cornelius) "Corné" (Petrus Johannes) Krige (* 1975, Lusaka)

Referencias